Oberrod ist der Name folgender Ortschaften:
 Oberrod, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Oberrod (Ebersburg), Weiler des Ortsteils Ebersberg (Ebersburg), Landkreis Fulda, Hessen
 Oberrod (Nieder-Oberrod), Ortsteil von Nieder-Oberrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Oberrod (Schleusingen), Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Nieder-Oberrod
 Oberrode
 Oberrot
 Oberroth